New York es el nombre en inglés de la ciudad de Nueva York. También puede hacer referencia a:

 New York, episodio de la segunda temporada de la serie de televisión Glee.
 New York, álbum de Lou Reed.
 New York, revista neoyorkina.
 New York, película de 2009.

Véase también 
 Nueva York 
 New York, New York 
 New York Yankees 
 New York Giants